Johanna Larsson (1972) svéd úszónő, olimpikon (1988)
 Johanna Larsson (1988) svéd teniszezőnő